Делингдэ — название рек в России:

Делингдэ (приток Лены)
Делингдэ (приток Ангары)
Делингдэ (приток Инняха)
Делингдэ (приток Катарамбы)
Делингдэ (приток Муры)
Делингдэ (приток Муя)
Делингдэ (приток Нижней Тунгуски)
Делингдэ (приток Таймура)
Делингдэ (приток Тембенчи)
Делингдэ (приток Тутончаны)
Делингдэ (приток Верхней Чунку)
Делингдэ (приток Учами)